Okrúhlica (932 m) – szczyt w Górach Kysuckich na Słowacji
 Okrúhlica (1076 m) – szczyt w Górach Kysuckich na Słowacji
 Okrúhlica (1165 m) – szczyt w Górach Kysuckich na Słowacji